|-
| 157101 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157102 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157103 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157104 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157105 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157106 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157107 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157108 - || || 12 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157109 - || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157110 - || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157111 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157112 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157113 - || || 15 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157114 - || || 15 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157115 - || || 12 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157116 - || || 16 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157117 - || || 22 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157118 - || 2004 NT || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157119 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157120 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157121 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157122 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157123 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157124 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157125 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157126 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157127 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157128 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157129 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157130 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157131 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157132 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157133 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157134 - || 2004 OR || 17 de juliol de 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 157135 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157136 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157137 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157138 - || || 17 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 157139 - || || 25 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157140 - || || 25 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157141 Sopron || || 6 d'agost de 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 157142 - || || 6 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 157143 - || || 6 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 157144 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157145 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157146 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157147 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157148 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157149 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157150 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157151 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157152 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157153 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157154 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157155 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157156 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157157 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157158 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157159 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157160 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157161 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157162 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157163 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157164 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157165 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157166 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157167 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157168 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157169 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157170 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 157171 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157172 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157173 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157174 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157175 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157176 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157177 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157178 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157179 - || || 11 d'agost de 2004 || Consell || Consell
|-
| 157180 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157181 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157182 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157183 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157184 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157185 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157186 - || || 11 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157187 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157188 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157189 - || || 15 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 157190 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157191 - || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157192 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 157193 - || || 17 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 157194 Saddlemyer || || 21 d'agost de 2004 || Mauna Kea || D. D. Balam
|-
| 157195 - || || 22 d'agost de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 157196 - || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157197 - || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 157198 - || || 4 de setembre de 2004 || Needville || J. Dellinger, A. Lowe
|-
| 157199 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 157200 - || || 6 de setembre de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
|}

7